Sébastien peut faire référence à :

Anthroponymie 
 Patrick Sébastien, imitateur ;
 Sébastien, un prénom masculin ;
 Sébastien, un patronyme français ;
 Sébastien, un pseudonyme ;
 Sébastien (Sebastianus), général romain mort en 378 ;
 Sebastianus, usurpateur romain vers 412-413 ;
 Sébastien (Sebastianus), maître de la milice de l'empire romain d'Occident de 432 à 434 ;
 Saint Sébastien, plusieurs saints du christianisme.

Toponymie

Afrique  
 Cap Saint-Sébastien (nord de Madagascar) ; 
 Sint Sebastianbaii (baie au sud de l'Afrique du Sud).

Personnages de fiction

Sébastien 
 personnage de la série télévisée de 1965, Belle et Sébastien et du dessin animé de 1980 intitulés Belle et Sébastien ;
 Sébastien, le crabe dans le long-métrage d'animation La Petite Sirène (1989) ;
 Sébastien, personnage de La Tempête de William Shakespeare (1611) ;
 Sébastien, héros du roman éponyme de Michel Breitman (Prix Sainte-Beuve 1964) ;
 Sébastien, personnage principal de Sébastien Roch roman d'Octave Mirbeau (1890).

Bastien 
 Bastien, jeune héros du roman L’Histoire sans fin de 1979 de Michael Ende et de la trilogie cinématographique (1984) ;
 Bastien et Bastienne, personnages principaux de l'opéra éponyme de Mozart (1768).

Jean-Sébastien 
 Jean-Sébastien, le mainate du dessin-animé Oum le dauphin blanc ;
 Jean-Sébastien Mouche, l’inventeur imaginaire des bateaux mouches, né d'un canular journalistique du .

Chansons

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme